Lipscomb kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lipscomb (Alabama)
Lipscomb (Texas)